Cypria är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Zenker 1854. Enligt Catalogue of Life ingår Cypria i familjen Cyprididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Candonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cypria